Jáva, indonéz sziget
Dzsavák, a Csillagok Háborúja univerzumának lényei
Jawa Moto, cseh motorkerékpár-gyártó vállalat